Antúnez puede referirse a:

Personas 
 Elías Antúnez, jockey argentino.
 José Miguel Antúnez, exjugador español de baloncesto.
 Marcel·lí Antúnez Roca, artista catalán.

Personajes 
 Gregorio Antúnez, personaje de Camera Café.